— японский писатель. Настоящее имя: Акитоси Накамура (中村 明俊). Псевдоним — самопародия на Сейлор Мун. Родился в Нагасаки. Окончил педагогический факультет университета Нагасаки, после чего поступил на работу в городскую мэрию. Дебютировал в литературе в 1995 году с рассказом «Крест Иеронима» (ジェロニモの十字架), удостоенным премии журнала «Бунгакукай» для начинающих авторов и номинированным на премию Акутагавы. Премией Акутагавы был награждён в 2001 году за рассказ «Святая вода» (聖水). После пришедшей с этим известностью продолжил совмещение литературного творчества с работой в мэрии. В 2005 году возглавил Комитет борьбы за мир при администрации Нагасаки. За опубликованный в 2007 году «Эпицентр взрыва» (爆心), серию из шести взаимосвязанных рассказов, действие которых разворачивается в современном Нагасаки, был удостоен премии Танидзаки и премии Ито. Произведение построено на диалоге атомной и католической памяти города и утверждает веру в возможность духовного и тем более архитектурного возрождения после катастрофы.

Ссылки 
Информация о произведениях писателя, в разные годы выдвигавшихся на премию Акутагавы
Статья в «Ёмиури», опубликованная в связи с присуждением писателю премии Танидзаки

Персоналии по алфавиту
Писатели Японии
Лауреаты премии Ито
Лауреаты премии Акутагавы
Лауреаты премии Танидзаки